Parmelin ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Parmelin (* 1959), Schweizer Politiker (SVP), Bundesrat
 Hélène Parmelin (1915–1998), französische Journalistin und Schriftstellerin